Die Deutsche Cadre-47/2-Meisterschaft (bis 1948 Cadre 45/2) wird seit 1913 in der Karambolagevariante Cadre 47/2 ausgetragen. Ausgerichtet wurde die Meisterschaft bis 2004 an verschiedenen Orten. Von 2005 bis 2019 fand sie in einer Gesamtmeisterschaft aller Karambolagedisziplinen in der hessischen Kurstadt Bad Wildungen statt.

Geschichte 

Mit Ausnahme der Kriegsjahre und einigen Jahren in den 1980ern wurde die Cadre 47/2 bzw. 45/2 Meisterschaft fast jährlich ausgetragen und fand bis 2021/22 insgesamt 88 mal statt und ist damit die meist gespielte Meisterschaft in der deutschen Karambolgeschichte. Die Rekorde variieren erheblich durch die verschiedenen Distanzen. Den besten Durchschnitt erzielte Klaus Hose im November 1978 in einem Qualifikationsturnier zur Europameisterschaft, da in diesem Jahr keine Deutsche Meisterschaft stattfand. Hose erzielte in drei Partien einen GD von 171,42 bei einem BED von 400,00 und einer HS von 400 Punkten. Dieses Turnier wurde aber nicht als Deutsche Meisterschaft gewertet da es nur ein Qualifikationsturnier zur Europameisterschaft war. Die Leistung war aber ein neuer Deutscher Rekord.

Modus 

Folgende Modi wurden im Laufe der Jahre gespielt:

Deutsche Rekordentwicklung Cadre 45/2

Deutsche Rekordentwicklung Cadre 47/2 
Farblegende

Turnierstatistik 

Der GD gibt den Generaldurchschnitt des jeweiligen Spielers während des Turniers an. Bis 1948 wurde die DM im Cadre 45/2 ausgetragen, danach dann im Cadre 47/2.

Legende

Anmerkung:
*1 GD wurde in nur zwei Partien erzielt.

Quellen:

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1913